Сифэн (Телин) — уезд городского округа Телин провинции Ляонин (КНР).
 Сифэн (Гуйян) — уезд городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу (КНР).
 Сифэн (Цинъян) — район городского подчинения городского округа Цинъян провинции Ганьсу (КНР).